Prizma (kasnolat. prisma < grč. πρίσμα, od πρίειν: piliti, rezati) ima više značenja:
 prizma je geometrijsko tijelo, poliedar, što ga omeđuju dva sukladna poligona koji leže u paralelnim ravninama, a stranice su im redom paralelne (baze), i paralelogrami što spajaju paralelne stranice baza (pobočke). Sve te pobočke čine pobočje prizme. Ako su baze prizme trokuti, četverokuti, n-terokuti, prizma je trostrana, četverostrana, n-terostrana. Ako su baze i strane prizme kvadrati prizma je kocka. Prizma je uspravna kada su sve pobočke pravokutnici, inače je kosa.
 prizma (optika), u optici, je obično trostrana prizma, od stakla ili nekoga drugoga prozirnog materijala.

Izvori